Une chapelle est un type d’édifice religieux.

Pseudonyme 

 Chapelle (1626-1686), poète français.

Patronyme 

 Claude-Emmanuel Luillier, dit Chapelle (1626-1686), homme de lettres français
 Albert Chapelle (1929-2003), prêtre jésuite belge et théologien ;
 Antoine Pierre Joseph Chapelle de Jumilhac (1764-1826), militaire français ;
 Damien Chapelle (1988-), acteur, danseur et metteur en scène belge ;
 Grégor Chapelle (1974-), homme politique belge ;
 Monique Chapelle (1925-2006), réalisatrice et femme de lettres française ;
 Ninon Chapelle (1995-), perchiste française ;
 Pierre-Daniel-Augustin Chapelle (1756-1821), musicien et compositeur français ;
 Placide-Louis Chapelle (1842-1905), archevêque de la Nouvelle-Orléans ;
 Suzanne Chapelle (1913-1996), artiste peintre française ;
 Thibaud Chapelle (1977-), rameur français.

Toponyme

Chapelle 

 Chapelle (Glâne), commune suisse du canton de Fribourg ;
 Chapelle (Broye), ancienne commune suisse du canton de Fribourg ;
 Chapelle ou Kappelen, commune suisse du canton de Berne.

Noms composés 
Chapelle apparaît également dans ces noms de lieu :

 Aix-la-Chapelle, (en allemand :  Aachen) ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

 Chapelle-à-Oie, section de la commune de Leuze-en-Hainaut ;
 Chapelle-à-Wattines, section de la commune de  Leuze-en-Hainaut ;
 Chapelle-au-Bois, (en néerlandais : Kapelle-op-den-Bos) commune néerlandophone du Brabant flamand ;
 Chapelle-lez-Herlaimont, commune de la province de Hainaut ;
 Henri-Chapelle, section de la commune de Welkenraedt ;
 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, section de la commune Lasne dans la province du Brabant wallon ;
 Petite-Chapelle, village de la province de Namur (commune de Couvin) 

 Chapelle-Agnon, jusqu'en 1961, ancien nom de la commune de La Chapelle-Agnon (Puy-de-Dôme) ;
 Chapelle-Bâton, jusqu'en 1958, ancien nom de la commune de La Chapelle-Bâton (Vienne) ;
 Chapelle-d'Huin, commune du Doubs ;
 Chapelle-des-Bois, commune du Doubs ;
 Chapelle des Buis, hameau du Doubs ;
 Chapelle-Guillaume, commune d'Eure-et-Loir ;
 Chapelle-Royale, commune d'Eure-et-Loir ;
 Chapelle-Spinasse, commune de la Corrèze ;
 Chapelle-Vallon, commune de l'Aube ;
 Chapelle-Viviers, commune de la Vienne;
 Chapelle-Voland, commune du Jura ;
 Crécy-la-Chapelle, commune de Seine-et-Marne ;
 La Haute-Chapelle, ancienne commune de l'Orne intégrée à Domfront en Poiraie;
 La Salle-et-Chapelle-Aubry, ancienne commune de Maine-et-Loire intégrée à Montrevault-sur-Èvre;
 Neuve-Chapelle, commune du Pas-de-Calais ;
 Vieille-Chapelle, commune du Pas-de-Calais ;
 Vieille Chapelle, quartier du  de Marseille.

 La Chapelle, une localité habitée sur l'île Marie-Galante, Guadeloupe

 La Chapelle, Martinique

 Plaine de la Chapelle, sur l'île Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon

 Chapelle-sur-Moudon, ancienne commune du canton de Vaud intégrée à Montanaire

Architecture

Religieuse 
 Église de la Chapelle église du centre de Bruxelles dont les origines remontent au .
 Sainte-Chapelle édifice religieux du  situé sur l'île de la Cité à Paris
 Chapelle absidiale, ou chapelle rayonnante, chapelle ayant la forme d'une abside ;

Profane 
 Chapelle dispositif du genre boîtier avec trappe saillant ou non, aménagé dans le sol d'un bâtiment professionnel pour donner accès aux câblages électrique et télématique ;
 Chapelle serre multiple, appelée aussi "serre chapelle" ;
 Chapelle - Voûte d'un four.

Musique 
 Chapelle, ensemble musical affecté à un lieu de culte.
 Chapelle royale, l'une des institutions auxquelles collaboraient les musiciens du roi de France pour interpréter de la musique sacrée ;
 Maître de chapelle, personne chargée d'enseigner la musique, et d'en composer au sein d'une chapelle.

Divers 
 Chapelle de Rosemont, formation rocheuse au pied des pentes du Piton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion ;
 Chapelle musicale Reine Élisabeth, institution belge d'enseignement supérieur artistique ;
 Chapelle ardente, lieu où reposent les corps de défunts pour un hommage avant la cérémonie funéraire.
 Une querelle de chapelles désigne un conflit mineure à caractère sectaire.
 Plaider pour sa chapelle c'est argumenter en faveur du groupe auquel on appartient.

Voir aussi

Références 

Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France